Claymore lahko pomeni:

M18 Claymore - tip protipehotne mine
Claymore - tip škotskega meča
Claymore (manga) - manga serija Norihira Yagija, tudi anime različica slednje